Saint-Urcisse ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Urcisse (Lot-et-Garonne), Region Nouvelle-Aquitaine
 Saint-Urcisse (Tarn), Region Okzitanien